Quinto Fabio Vibulano (in latino Quintus Fabius Vibulanus) fu il nome di diversi personaggi della storia romana. Tra questi si ricordano:

Quinto Fabio Vibulano, console nel 485 a.C.;
Quinto Fabio Vibulano, unico sopravvissuto della gens Fabia dopo la battaglia del Cremera, console nel 467 a.C., nel 465 a.C. e nel 459 a.C.
Quinto Fabio Vibulano Ambusto, console nel 423 a.C. e 412 a.C.